Никко́ло Пиза́но (около 1220 — между 1278 и 1284) — архитектор и скульптор Проторенессанса, основатель школы итальянской скульптуры. Отец скульптора и архитектора Джованни Пизано.

Биография 
Дата рождения Никколо Пизано не известна. Родился в Апулии. В архивах Сиенского собора назван сыном Пьетро из Апулии. Возможно учился в местных мастерских, работавших для двора императора Фридриха II — центра распространения классических традиций. Вероятно, около 1245 года он переехал в Тоскану и работал в Кастелло дель Императоре в Прато. Предполагается, что изображение львов на портале замка выполнено Пизано. «Голова девушки», которая экспонируется в Риме в Палаццо Венеция, также считается работой Пизано тосканского периода. 

Позднее Пизано переехал в Лукку. На фасаде собора Святого Мартина им были выполнены рельефы «Рождество», «Поклонение волхвов» и «Снятие с креста» (северный тимпан). В Пизе скульптор обосновался между 1245 и 1250 годами. Здесь родился его сын Джованни. В документах с этого времени упоминается как Никколо Пизано.

Около 1255 года Пизано получил заказ на кафедру для баптистерия в Пизе. Работу выполнял с несколькими помощниками, среди которых были Арнольфо ди Камбио и Лапо ди Ричевуто. Эта первая подписанная скульптором работа считается одним из его шедевров, в ней Пизано удалось сочетать библейские сюжеты и мотивы классического позднеримского стиля. По сообщению Вазари, Пизано изучал римскую скульптуру времён Августа, её сильное влияние чувствуется в кафедре пизанского баптистерия. Шестиугольное сооружение из белого, розово-красного и тёмно-зелёного мрамора опирается на арки, вырезанные в виде готического трилистника, поддерживаемые высокими колоннами. В углах арок расположены фигуры четырёх основных добродетелей (из них самая известная — аллегория Силы в образе обнажённого Геркулеса), Иоанна Крестителя и архангела Михаила. Вероятно скульптор был вдохновлён триумфальными арками, которые видел в Риме во время поездок в Остию. Так же, как и на пизанской кафедре, скульптуры Триумфальной арки Константина венчают капители колонн, а балюстрада декорирована рельефами. На рельефах изображены сцены из жизни Христа: Благовещение и Рождество, Поклонение волхвов, Принесение во храм, Распятие, Страшный Суд. Рельефы кафедры, за исключением Распятия и Страшного Суда, отражают его знакомство с изображениями на древнеримских саркофагах из Кампосанто. Причём Пизано использовал при работе и технологии античных мастеров. В то же время скульптор переосмыслил классические образы в христианском ключе, наполнив новым содержанием. В основе композиции Распятие лежат византийские образцы, известные по изделиям из слоновой кости, Страшный Суд трактован в духе французской готики. Первоначально рельефы из каррарского мрамора для придания бо́льшей выразительности были окрашены.

Между 1260 и 1264 годами Пизано завершил строительство купола баптистерия в Пизе, который был начат архитектором . Он увеличил высоту баптистерия и увенчал его системой из двух совмещённых куполов: полусферического и усечённого конического. Фасад баптистерия декорировал скульптурами сын Никколо Пизано, Джованни, в 1277—1284 годах. В 1264 году Пизано был заказан ковчег для мощей святого Доминика в болонской базилике Сан-Доменико. Он, безусловно, разработал проект ковчега, но его вклад в воплощение замысла в материале был, вероятно, минимален. В 1265 году скульптор уже работал над кафедрой для Сиенского собора. Восьмиугольная кафедра (завершена в ноябре 1268 года) похожа на пизанскую, но бо́льшего размера и декорирована более роскошно. Её многофигурные рельефы, на тему спасения и Страшного суда, несут печать влияния французской готики. В работе над этой кафедрой Пизано помогали его сын Джованни, Лапо ди Ричевуто, Арнольфо ди Камбио и другие мастера.

Примечания

Литература 
 на русском языке
 Алпатов М. В. Итальянское искусство эпохи Данте и Джотто. Истоки реализма в искусстве Западной Европы. М. Искусство, 1939. — 332 с.
 Виппер Б. Р. Итальянский Ренессанс XIII—XVI века. Т. I. М.: Искусство, 1977. — 468 с.
 Гиацинтов В. Г. Возрождение итальянской скульптуры в произведениях Николо Пизано. М.: Университетская типография, 1900. 137 с.
 Краснова О. Б. Искусство Средних веков и Возрождения. М.: Олма-Пресс, 2002. 318 с. ISBN 5-94849-063-7
 Лазарев В. Н. Происхождение итальянского Возрождения. Искусство Проторенессанса. М.: Издательство АН СССР, 1956. Т. I. С. 80—87;
 Смирнова И. А. Искусство Италии конца XIII—XV веков. М.: Искусство, 1988. 144 с. (`Памятники мирового искусства`. Вып. VIII (серия вторая)).
 на других языках
 Benezit E. Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs. Paris: Librairie Gründ, 1976. ISBN 2-7000-0155-9.
 Nicola Pisano  // Encyclopædia Britannica

Скульпторы итальянского Возрождения
Родившиеся в 1220 году
Умершие в 1284 году